Miejscowości w USA:
 East Side – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 East Side (ang. East Side Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs